Ironcad Draft — инструмент для двухмерного проектирования, легкий в изучении, с привычным графическим интерфейсом пользователя и уникальными интегрированными возможностями работы с 3D данными.

Ironcad Draft создан с использованием разработок и технологий американской компании IronCAD совместно с одним из лидеров азиатского рынка базовых САПР — CAXA. Система применима практически в любых отраслях. Она может использоваться как самостоятельно, так и в связке с другими CAD-системами.

Программный пакет дает полную совместимость с форматами данных DWG/DXF. Кроме средств работы с 2D проектами, пользователям предлагаются возможности работы с 3D объектами. Ironcad Draft поддерживает импорт и экспорт 3D данных в различные форматы. После импорта 3D проекта, можно создавать с него чертежи, позиционировать и объединять детали в сборке, анализировать, изменять цвет и свойства, также есть возможности визуализации (рендеринг) и анимации.

Ссылки 
  Официальный сайт
  Официальный партнер и дистрибьютор программного обеспечения компании IronCAD в России и странах СНГ

Основная статья IronCAD

CAD